Снукерный сезон 1983/1984 — серия профессиональных снукерных турниров с 1983 по 1984 год. Ниже представлена таблица с расписанием соревнований.

Результаты

См.также 

 Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1983/1984

Снукерные сезоны
1983 год в снукере
1984 год в снукере